Aceasta este o listă de publicații din județul Călărași:

 Arena Călărași, http://www.arenamedia.ro
 Concret, http://www.concretmedia.ro
 Evenimentul de Călărași, http://www.evenimentul.net 
 Express de Călărași, http://www.expressdecalarasi.ro
 Impact, http://www.ziarulimpact.ro
 Obiectiv, http://www.obiectiv-online.ro
 Real în Călărași, http://www.realincalarasi.ro
 Observator de Călărași, http://www.observatorcl.info

 Anunțuri, Publicitate
 Plus, http://www.ziarplus.ro

 Publicații online

Informația de Călărași, http://www.informatiadecalarasi.ro

 dinCălărași, http://www.dincalarasi.ro
 Jurnalul de Călărași, http://www.soridapress.ro
 Oltenițeanul, http://www.olteniteanul.ro
 http://www.oltenita-online.ro 

 Publicații defuncte
 „Acțiunea”
 „Pământul”

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Călărași
Publicații